El nombre Raúl Sendic puede referirse a las siguientes personas:

Raúl Sendic Antonaccio (1925 - 1989) revolucionario, guerrillero y político uruguayo, padre de Raúl Sendic Rodríguez.
Raúl Sendic Rodríguez (1962 - ) político uruguayo, hijo de Raúl Sendic Antonaccio, vicepresidente de ese país entre 2015 y 2017.